Les archives générales sont des fonds d'archives d'intérêt national, et gérées directement par un organisme dépendant des services centraux d'un état (ministère.., direction ministérielle.., etc.). 

Toutefois, certains organismes centraux d'archives portent ce nom :

Archives d'État
 Archives générales de l'État (Grèce : Γενικά Αρχεία του Κράτους)
 Archives générales de la nation (Argentine) (Archivo General de la Nación)
 Archives générales de la nation (Colombie) (Archivo General de la Nación)
 Archives générales de la nation (Mexique) (Archivo General de la Nación)
 Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces (Belgique)

Archives territoriales
Centres d'archives publiques de provinces, départements ou régions :
 Archives générales de Simancas (Espagne, Castille : Archivo General de Simancas)
 Archives générales des Indes (Espagne : Archivo General de Indias)

Archives religieuses ou privées
 Archives générales de l'Ordre des frères mineurs capucins (Rome : Archivio general dell'Ordine dei Fratri Minori Cappuccini)
 Archives générales des dominicains (Rome : Archivum generale Ordine Praedicatorum dell'Ordine dei Fratri Minori Cappuccini)
 Archives générales des frères de Marie-Immaculée (Rome)
 Archives générales des missionnaires du Sacré-Cœur (Rome)

Fonds spécifiques
Centres d'archives publiques ou privés rattachés à des organismes de tutelle :
 Archives générales du Scoutisme, conservées aux Archives municipales de Toulouse.

General